Haus Geist steht für:

 Haus Geist (Oelde), Wasserschloss
 Haus Geist (Münster), Adelssitz

Siehe auch:
 Hausgeist, mythische Geistwesen
 Geisterhaus